Флаг сельского поселения «Кондольский сельсовет» Пензенского муниципального района Пензенской области Российской Федерации.

Описание 
«Флаг представляет собой прямоугольное голубое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее посередине жёлтое изображение коня, а вдоль верхнего и нижнего краёв — ряды белых квадратов (один ряд из 12 квадратов вдоль каждого из названных краёв)».

Обоснование символики 
Флаг муниципального образования «Кондольский сельсовет» разработан на основе его герба.

Своё имя село получило по реке Кондоль, название которой мордовского происхождения. По одной из версий слово «Кондоль» обозначает конный дол, конную даль. Путешественники, проезжавшие здесь, отмечали необыкновенные заливные луга, на которых паслись кони.

Кондоль стояло на тракте Пенза—Саратов, здесь с XVIII века находились почтовый стан, ямские станции, постоялые дворы, что способствовало быстрому развитию села.

Фигура идущего коня аллегорически указывает на название села Кондоль и роль государственной дороги.

Конь — символ движения вперёд, стремительности, благородства, выносливости, трудолюбия.

Ряды белых квадратов вдоль верхнего и нижнего краёв полотнища, напоминая очертания киноплёнки, символизируют культурное наследие местных жителей: Кондоль — родина братьев Мозжухиных. А. И. Мозжухин — оперный певец, И. И. Мозжухин — один из первых известных актёров немого кино.

Голубой цвет — символ чести, благородства, духовности.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, стабильности, уважения и интеллекта.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Примечания 

Флаги с изображением лошади